LCB steht für:
 Literarisches Colloquium Berlin, ein deutsches Literaturforum.
 LC Busre (ICAO-Code), ehemalige peruanische Fluggesellschaft
 LC Perú (ICAO-Code), peruanische Fluggesellschaft

Abkürzung